Simon Desthieux (ur. 3 grudnia 1991 w Belley) – francuski biathlonista, mistrz olimpijski i medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2010 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Torsby, gdzie zdobył srebrny medal w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie zwyciężył w biegu indywidualnym. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Kontiolahti w 2012 roku zajął trzecie miejsce w sprincie.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2012 roku w Östersund, zajmując 50. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 7 grudnia 2012 roku w Hochfilzen, gdzie zajął 37. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 22 marca 2018 roku w Tiumeni, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzielił swego rodaka Martina Fourcade'a i Fredrika Lindströma ze Szwecji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2018/2019, kiedy zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i trzecie w klasyfikacji sprintu.

Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku reprezentacja Francji w składzie Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux i Martin Fourcade zdobyła srebrny medal w sztafecie. W konkurencjach indywidualnych plasował się na 49. pozycji w sprincie i 39. w biegu pościgowym. Podczas rozgrywanych rok wcześniej mistrzostw świata w Oslo zajął między innymi szóste miejsce w sztafecie i szesnaste w biegu masowym. W tej samej konkurencji Francuzi w składzie: Fillon Maillet, Desthieux, Fourcade i Émilien Jacquelin zdobyli złoty medal podczas mistrzostw świata w Anterselvie w 2020 roku. Na tej samej imprezie był też między innymi piąty w biegu masowym. Ponadto podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobył srebrny medal w sprincie, rozdzielając Martina Ponsiluomę ze Szwecji i swego rodaka Émiliena Jacquelina. 

W lutym 2018 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie razem z Marie Dorin Habert, Anaïs Bescond i Martinem Fourcade'em zwyciężył w sztafecie mieszanej. Był tam też między innymi siódmy w biegu pościgowym. Podczas rozgrywanych cztery lata wcześniej igrzysk w Soczi zajął 46. miejsce w sprincie, 21. w biegu pościgowym oraz ósme w sztafecie.

Jest żołnierzem Francuskich Sił Zbrojnych.

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Francuscy biathloniści
Francuscy medaliści olimpijscy
Francuscy wojskowi
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Ludzie urodzeni w Belley
Urodzeni w 1991